Calgary Rocky Ridge est une circonscription électorale fédérale canadienne de l'Alberta. Elle comprend:
 Une partie de la ville de Calgary 

Les circonscriptions limitrophes sont Banff—Airdrie, Calgary Nose Hill, Calgary Confederation et Calgary Signal Hill.

Députés

Résultats électoraux

Le premier scrutin aura lieu en 2015.

Liens externes
Circonscription de Calgary Rocky Ridge — Élections Canada

Voir aussi

Articles connexes
 Calgary—Nose Hill
 Calgary-Ouest

Circonscription fédérale en Alberta